Link: The Faces of Evil (Лики Зла) — приключенческая видеоигра изданная компаниями Animation Magic и Philips Interactive Media 10 октября 1993 года для Philips CD-i. Игра основана на франшизе Nintendo The Legend of Zelda.

Геймплей 
Главным героем является — Линк, у Линка есть меч и щит. С помощью меча можно наносить урон врагам, а с помощью щита отражать атаки врагов. Позже будут доступны новые предметы: ламповое масло, верёвки и бомбы, их можно купить в игровом магазине у торговца — Моршу, за игровую валюту — Рубины. Рубины можно получить проткнув врага мечом.

У игрока изначально 3 жизни в виде сердца. В дальнейшем можно получить больше сердец. За любую травму игрок теряет как минимум половину сердца. Если игрок потеряет все сердца минимум 2 раза, то он начнёт игру с места, где потерял последнее сердце. Если игрок теряет все сердца 3 раза, то уровень начинается сначала, при этом любые предметы и Рубины сохраняются.

Сюжет 
Игра начинается с кат-сцены в замке короля страны — Хайрул, где скучающий Линк обсуждает будущие приключения с королём. Затем прилетает волшебник Гвонам на волшебном ковре-самолёте, доложив новость, что Ганон (главный антагонист) захватил остров Коридай. Король вызывается на помощь, но волшебник сказал, что согласно пророчеству: «Только Линк может победить Ганона». Затем Линк вместе с Гвонаем на ковре-самолёте перемещаются на Коридай, где Гвонам показывает ему гигантские статуи Коридая, известные как — Лики Зла, которые должен победить Линк. Также в дальнейшем узнаётся, что принцесса Зельда похищена и заточена в логове Ганона.

По ходу игры, Линк побеждает приспешников Ганона и добывает артефакт — Книга Коридая. И вскоре оказывается, что силы артефакта достаточно, чтобы победить Ганона. Затем Линк сражается с Ганоном, и заточает его в Книгу Коридая, прежде чем разбудить спящую Зельду. Затем появляется Гвонам, хвалит Линка и объявляет его героем острова. Однако Зельда отказывается поцеловать Линка в награду.

История

Концепт 
В 1989 году компания Nintendo подписала контракт с компанией Sony, чтобы начать разработку дополнения на основе CD-ROM для игровой приставки Super Nintendo. Но Nintendo нарушила контракт, и подписала новый контракт с компанией Philips, что заставило Sony создать своё дополнение для своей игровой приставки PlayStation. Nintendo решила отказаться от идеи для создания дополнения. Но при этом разрешила Philips использовать своих пяти персонажей (включая Линка, принцессу Зельду и Ганона) для игр для консоли Philips CD-i.

Philips заключила контракт с независимыми студиями и начала разработку трёх игр (в том числе и Link: The Faces of Evil). Nintendo не принимала участие в разработке, за исключением того, что давала информацию о внешнем виде персонажей. Но в консоли Philips CD-i было несколько технических ограничений: невосприимчивое управление, многочисленные проблемы с потоком аудио, памятью, доступом к дискам и графикой. Первые две игры (одна из них Link: The Faces of Evil) были продемонстрированы на выставке CES 1993 года, вызвав немалую критику.

Бюджет и дизайн 
The Faces of Evil и The Wand of Gamelon были двумя первыми лицензированными играми Nintendo, выпущенные на Philips CD-i. На две игры был предоставлен достаточно низкий бюджет в размера 600000 долларов и был установлен срок разработки около одного года. Команда разработчиков Animation Magic во главе с Дейлом Дешароном, решили что обе игры будут разрабатываться на одном и том же графическом движке, чтобы эффективней использовать бюджет.

Остальная часть команды состояла из трёх программистов, одного музыканта (Тони Триппи) и внештатного писателя Джонатана Мерритта, который создал сценарий. Под руководством Дейла Дешароне разработка продвигалась аналогично ранней игре «Below the Root», которая, как предположил Джон Щепаняк из Retro Gamer, могла послужить предтечей. Фоновые рисунки были сделаны местными кембриджскими художниками.

Анимация 
Анимационные ролики были созданы командой из четырёх аниматоров из России, во главе с Игорем Разбоффом. Команда была доставлена в США для того, чтобы принять участие в проекте.

Озвучка 
Для озвучки, Animation Magic, прослушивала местных бостонских актёров AFTRA. Голос Линка озвучивал Джеффри Рэт, голос принцессы Зельды Бонни Джин Уилбур, голос короля Хайрула и Ганона озвучивал один человек Марк Берри, Гвонама озвучивал Пол Ванн.

Другие голоса озвучивали Ева Карпф, Джеффри Нельсон, Натали Браун, Крис Флоктон, Джерри Гудвин, Карен Грейс, Джон Махон, Джози Макэлрой, Фил Миллер и Маргарита Скотт.

Критика

Отрицательная критика 
После выхода Link: The Faces of Evil и The Wand of Gamelon была смешанная критика. Журнал SNES Force назвал анимационные эпизоды захватывающими дух и похвалил игру за хорошую графику, звук и речь. Журнал Joystick magazine описал игру как настоящую аркаду с хорошей графикой и анимацией. Также этот же журнал оценил The Faces of Evil на 79 %, но другие издания давали негативные отзывы. Журнал CDi оценил игру на 65 %, заявив что игра не соотносится с оригинальными играми Nintendo. В 1994 году журнал Edge сообщил, что обе игры недорогие, низкорисковые предприятия, которые не вызвали интереса.

Журнал Wired сообщил, что в обеих играх анимация чрезвычайно простая и неестественная, а в графике были глюки. Дизайнеры Link: The Faces of Evil и The Wand of Gamelon были раскритикованы Трэвисом Фахсом из IGN, за использования стиля, который был похож на стиль игры Zelda II: The Adventure of Link, за плохое управление и за плохое понимание дизайнерами франшизы The Legend of Zelda. Однако, Трэвис похвалил игру за хороший фон.

Особую критику получила анимация и озвучка игры. Газета The Star Tribune назвала озвучка игры «смехотворной». IGN не понравились анимационные ролики, другие рецензенты описали анимационные ролики причудливыми и похожими на шутку.

Саундтреки к играм вызвали смешанную критику. Zelda Elements посчитала саундтреки не такими, как в других играх серии The Legend of Zelda. IGN тоже была не очень довольна саундтреками, но это было оспорено другими рецензентами, которые описали их как: разнообразные, высококачественные и превосходные с авантюрным приподнятым темпом, смешивающие «восхитительный синтезатор 80-х», электрогитару, панпайпы, маримбы и другие необычные инструменты.

Положительная критика 
При этом у игр были и положительные отзывы. Дэнни Коуэн из 1UP.com и Джон Щепаняк из Hardcore Gaming 101 похвалили Link: The Faces of Evil и The Wand of Gamelon, описав их как самые лучшие игры на Philips CD-i. Джон Щепаняк посчитал, что другие журналы, которые плохо оценивали эти две игры, участвовали в «компаниях ненависти» и оценивали игры не играя в них. Но при этом Коуэн и Щепаняк, как и другие, были недовольны управлением.

В периодическом издании журнала Retro Gamer Щепаняк утверждал, что игры были превосходными. Также журнал Retro Gamer тоже считала, что эти игры были достаточно хорошими, и поместила их на десятое место по «Самым лучшим играм на Philips CD-i».

Дополнение 
27 ноября 2020 года были выпущены неофициальные ремейки Link: The Faces of Evil и The Wand of Gamelon, для Windows и Linux. Ремейки были сделаны в Game-Maker, любителями-разработчиками, как средство обучения для разработок игр. На разработку ремейков ушло 4 года. Ремейки содержат тот же игровой процесс, но с добавлением субтитров для анимационных роликов, полноэкранный режим, новый контент, можно выбрать оригинальный стиль геймплея или ремастеризованный режим, который добавляет различные изменения в игровой процесс. Также, чтобы избежать получения уведомления о прекращении работы от Nintendo, как и многие другие подобные фанатские проекты, ремейки можно было скачать только через два дня после их выпуска.

Продажи 
В 1994 году журнал Edge сообщил, что Link: The Faces of Evil и The Wand of Gamelon продали приличное количество копий. Однако журнал IGN утверждал, что спросы на игру были плохими, из-за этого спустя пару лет она была доступна бесплатно.

Рейтинги 
Сотрудник IGN Пир Шнайдер, сообщил, что Link: The Faces of Evil и The Wand of Gamelon были причислены к самым большим неудачам Nintendo (не смотря на то, что игры не были сделаны Nintendo).

Примечания 

The Legend of Zelda